Lligament lateral extern del canell
 Lligament lateral extern del colze
 Lligament lateral extern del genoll
 Lligament lateral extern del turmell